És el nom de nombroses fonts dels Països Catalans:
 Font Freda (Herba-savina): font del poble d'Herba-savina, del terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà,
 Font Freda (La Coma i la Pedra): font del poble de La Coma i la Pedra, al Solsonès,
 Font Freda (el Meüll): font del poble del Meüll, del terme municipal de Castell de Mur, al Pallars Jussà,
 Font Freda (Montadó): font de l'enclavament de Montadó, del terme municipal d'Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà,
 Font Freda (Perauba): font de l'antic poble de Perauba, del terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà,
 Font Freda (Prullans): font del terme municipal de Prullans, al Ripollès,
 Font Freda (Presquiró): font del poble de Presquiró, del terme municipal d'Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà,
 Font Freda (Santa Engràcia): font del poble de Santa Engràcia, del terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà,
 Font Freda (Vilassar de Dalt): font del municipi de Vilassar de Dalt, al Maresme,
 Font Freda (la Vileta): font de l'antic poble de la Vileta, del terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà,
 Font Freda (Tarrés): font del terme municipal de Tarrés, a les Garrigues.

Referències